Mirkovac est un toponyme qui peut désigner :
 Mirkovac, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Kozarska Dubica et dans la République serbe de Bosnie ;
 Mirkovac, un village de Croatie situé dans la municipalité de Kneževi Vinogradi, comitat d'Osijek-Baranja.